Петербу́ргский догово́р — название ряда двухсторонних соглашений, подписанных в разные годы в столице Российской империи, Санкт-Петербурге: 1 мирного договора, 2 союзных договоров и 1 договора об общей границе.

 Петербургский мирный договор (1723) — мирный договор между Россией и Персией.
 Петербургский союзный договор (1746) — оборонительный договор между Россией и Австрией, заключённый а.
 Петербургский мирный договор (1762) — мирный договор между Россией и Пруссией, окончивший Семилетнюю войну. Подписан а
 Петербургский союзный договор (1764) — союзный договор между Россией и Пруссией, заключённый .
 Русско-датский союзный договор (1773) — секретный союзный договор между Россией и Данией, заключённый а
 Петербургская конвенция (1801) — между Россией и Великобританией, подписана а. Восстанавливала дипломатические отношения между двумя странами
 Петербургский союзный договор (1805) — между Россией и Великобританией, подписан а.
 Петербургская конвенция (1810) — между Россией и Францией, подписана а, касалась урегулирования «польского вопроса»
 Петербургский союзный договор (1812) — между Россией и Швецией, заключён  года.
 Русско-американская конвенция (1824) — между Россией и США, подписана а.
 Петербургская декларация (1868) — «Об отмене употребления взрывчатых и зажигательных пуль» подписана а
 Петербургская военная конвенция (1873) — между Россией и Германией.
 Петербургский договор (1875) — между Россией и Японией, заключен а.
 Петербургский договор (1881) — между Россией и Китаем, подписан а.
 Петербургское соглашение (1907) — подписано а, разграничивало сферы влияния России и Британской империи в Азии, положило конец «Большой игре» в Азии и завершило складывание тройственной Антанты.

См. также 
 Санкт-Петербург
 Петербургские конвенции
 Петербургский протокол (1907)